Buiging
Opdrukken (gitaartechniek)
Tone bending (mondharmonica)